Sistema de gestió documental, programa d'actuació per a la gestió documental
 Algorisme del gradient estocàstic (del seu nom en anglès Stochastic Gradient Descent), mètode d'optimització de funcions derivables
 SGD Dresden (del nom en alemany Sportgemeinschaft Dynamo Dresden), club de futbol de Dresden (Alemanya)
 Dòlar de Singapur, amb codi ISO 4217 SGD, moneda oficial de Singapur